Alhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Alhäuser (* 1999), deutscher Filmschauspieler und Kinderdarsteller
 Sonja Alhäuser (* 1969), deutsche Künstlerin